Rio Colorado — rio que atravessa os Estados Unidos e o México, cortando o Grand Canyon
Rio Colorado (Argentina) — rio da Argentina
Rio Colorado (Texas) — maior rio inteiramente localizado no Texas
Río Colorado (Río Negro) — cidade da Argentina

Desambiguações de topônimos